Мышково — название населённых пунктов в России:

 Мышково — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Мышково — деревня в Красногородском районе Псковской области.